La sueur de sang est une pathologie dermatologique
 La sueur de sang (Jésus) est un épisode de la Passion de Jésus (Luc 22, 43-44), en grec l'"hématidrose".
 Sueur de Sang (Bloy) est un recueil de textes (1893) de Léon Bloy.
 Sueur de Sang (Jouve) est un recueil de poèmes (1933-1935) de Pierre Jean Jouve.